Non siamo angeli (We're No Angels) film del 1955 di Michael Curtiz
Non siamo angeli (We're No Angels) film del 1989 di Neil Jordan